Allsvenskan 1986 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1986
Allsvenskan i ishockey 1986
Hallsvenskan 1986